

Ешиппен — місто, штат Вісконсин
 Ешиппен — переписна місцевість, штат Вісконсин